Hawk Nelson Is My Friend é o terceiro álbum de estúdio da banda Hawk Nelson, lançado em 1 de abril de 2008.

Faixas
"You Have What I Need" – 2:34
"Friend Like That" – 2:49 
"Turn It On" – 3:09
"One Little Miracle" – 2:58 
"Let's Dance" – 3:09 
"Ancient History" – 3:11 
"Somebody Else" – 3:18
"Arms Around Me" – 3:31 
"Just Like Me" – 2:39
"Not The Same" – 3:30 
"Words We Speak" – 2:54 
"I Still Miss You" – 3:51

Ligações externas
 www.lastfm

Álbuns de 2008
Álbuns de Hawk Nelson